Die Schweizer Powerchair-Hockey-Nationalmannschaft ist eine Auswahlmannschaft der Schweiz im Elektrorollstuhl-Hockey (Powerchair-Hockey).

Geschichte 
Gegründet wurde die Nationalmannschaft im Jahre 2008.

Ihr erstes offizielle Länderspiel bestritt die Mannschaft am 11. November 2008 gegen Finnland. Das Spiel wurde mit 1:12 verloren.

An der Europameisterschaft 2008 nahm die Schweiz das erste Mal teil und beendete diese mit fünf deutlichen Niederlagen auf dem letzten Platz. Geprägt waren die ersten Jahre weiterhin mit sehr hohen Niederlagen.
An der Weltmeisterschaft 2010 konnten sie dank eines 3:2-Erfolgs über Australien den ersten Sieg feiern und sich den 7. Schlussrang sichern, den sie sich auch an der EM 2012 über einen Sieg gegen Slowenien erkämpften. Danach fand die Mannschaft langsam Anschluss an die führenden Nationen wie die Niederlande, Deutschland, Belgien und Italien. An der WM 2014 wurde Italien erstmals geschlagen und im Spiel um Platz 5 unterlag man sehr knapp gegen den amtierenden Weltmeister Deutschland mit 4:5. Die positive Entwicklung setzte sich an der EM 2016 weiter. Die Schweizer schlugen die starken Finnen, unterlag aber Dänemark im Spiel um den 5. Platz.

Durch den Rückzug von Japan erhielt die Schweiz wieder einen Startplatz an der WM 2018. An dieser WM besiegte die Schweiz, erst als zweite Mannschaft überhaupt, den zweimaligen Weltmeister und vierfachen Europameister Niederlande. Den Einzug ins Halbfinal verpasste die Schweiz nur durch das schlechtere Torverhältnis mit den punktgleichen Mannschaften aus Italien und den Niederlanden. Durch einen klaren 6:2-Sieg gegen Belgien sicherten sich die Eidgenossen den 5. Schlussrang. Dies ist die beste Klassierung, die sie je an einer WM- oder EM-Endrunde erreichten. Als bester Festschläger wurde Dave Inhelder ausgezeichnet. Jan Schäublin war bester Nachwuchsspieler am gesamten Turnier und bester Schweizer Torschütze.

Der endgültige Anschluss an die Weltspitze gelang den Schweizern am 6-Nationen Turnier bei den Para Games in Breda 2019. Siege gegen den Vize-Weltmeister Dänemark, Europameister Niederlande und der Prestige Sieg gegen die deutsche Mannschaft brachte die Mannschaft ins Endspiel. Dort unterlagen sie dann den Niederlanden mit 6:9.

2022 konnte die Nationalmannschaft am Bever Dutch Nations Cup in Eindhoven im Spiel um Platz 3 die Deutsche Nationalmannschaft mit 4:2 bezwingen. 

Aktuell steht die Schweiz in der Weltrangliste auf Platz 4. (Stand 30. Mai 2022)

Vereinsführung und Betreuerstab 
(Stand: 1. Juni 2018)

Kader der Nationalmannschaft 2018 

(In Klammern stehen die Klassifizierungssystem-Punkte)

Länderspielübersicht 
Legende
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

Länderspielbilanz 
Die nachfolgende Tabelle zeigt jene Nationalmannschaften gegen die, die Schweiz angetreten ist. Insgesamt hat die Schweizer Nationalmannschaft 76 Länderspiele bestritten und dabei bisher gegen 11 verschiedene Mannschaften gespielt. Sie gewann 28 Spiele, erreichte 1 Unentschieden und verlor 47 Spiele. Sie hat dabei 342 Tore geschossen und 425 Toren kassiert. Das Spiel 17 ist noch nicht in der Wertung, da das Ergebnisse noch fehlt.

Stand: 14. August 2022 nach dem Spiel gegen Finnland

Torschützen 
Diese Liste enthält alle Schweizer Torschützen die an einer EM oder WM mindestens 1 Tor geschossen haben. Hier führt mit 56 Toren Stefan Müller, bei 3 Europa- und 2 Weltmeisterschaften.

Weblinks 
Powerchair Hockey Schweiz

Einzelnachweise 

Elektrorollstuhl-Hockey
Behindertensport (Schweiz)
Powerchair Hockey
Gegründet 2008